Kajetan Bedini (1833.)
Gaetano Bedini (1806.), kardinal